Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das ASB Classic 2015. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 3. und 5. Januar 2015 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Auckland